Альфонсо Окампо-Чавес (; род. 25 марта 2002, Мерсед, Калифорния, США) — американский футболист, нападающий клуба «Остин».

Клубная карьера 
Окампо-Чавес присоединился к академии футбольного клуба «Сиэтл Саундерс» в возрасте 14 лет в 2016 году, перейдя туда из академии «Мерсед Атлас». В 2017 году он начал привлекаться в фарм-клуб «Сиэтл Саундерс 2», дебютировав в USL 8 июля в матче против «Реал Монаркс». 10 апреля 2018 года Окампо-Чавес подписал контракт с «Сиэтл Саундерс 2». 1 мая 2019 года Окампо-Чавес подписал с «Сиэтл Саундерс» контракт по . В MLS он дебютировал 29 июня 2019 года в матче против «Ванкувер Уайткэпс», заменив перед финальным свистком Джастина Диллона.

16 июля 2021 года Окампо-Чавес был отдан в аренду австрийскому клубу «Пинцгау Зальфельден» из Региональной лиги Зальцбург сроком до конца календарного года.

По окончании сезона 2022 «Сиэтл Саундерс» не стал продлевать контракт с Окампо-Чавесом.

29 ноября 2022 года подписал контракт с клубом «Остин».

Международная карьера 
В составе юношеской сборной США Окампо-Чавес принял участие в юношеском чемпионате КОНКАКАФ 2019. На турнире он принял участие в матчах против команд Барбадоса, Гватемалы, Гваделупы, Панамы, Мексики и дважды Канады. В поединках против барбадосцев, гватемальцев и гваделупцев Альфонсо забил 4 мяча.

Окампо-Чавес участвовал в юношеском чемпионате мира 2019.

Достижения 
 
  «Сиэтл Саундерс»
 Чемпион MLS (обладатель Кубка MLS): 2019

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты США
Игроки ФК «Такома Дифайенс»
Игроки ФК «Сиэтл Саундерс»
Игроки ФК «Пинцгау Зальфельден»